Кальная (Ивано-Франковская область) — село в Долинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Кальная (Хмельницкая область) — село в Деражнянском районе Хмельницкой области Украины.